Ключ 27 (кит. иер. 厂) со значением «утёс», двадцать седьмой по порядку из 214 традиционного списка иероглифических ключей, используемых при написании китайских иероглифов.

История 
Древняя идеограмма изображала склон горы.
Также обозначает «крутой берег», «обрыв», «круча».

Самостоятельно практически не употребляется.

В словарях располагается под номером 27.

Примеры иероглифов

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература 
 
 
 Leyi Li: «Tracing the Roots of Chinese Characters: 500 Cases». Beijing 1993, ISBN 978-7-5619-0204-2
 Резаненко В. Ф. Семантические элементы знаков иероглифической письменности. — Киев: УМК ВО при Минвузе УССР, 1989.
  Фонетический словарь китайских иероглифов: китайское, вьетнамское, корейское и японское чтения. Свыше 3300 иероглифов / Составил С. Ф. Ким; Отв. ред. Л. Р. Концевич. — М.: Издательство «Наука», ГРВЛ, 1983.

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 

Иероглифические ключи